Fabienne Babe (* 26. Dezember 1962 in Paris) ist eine französische Filmschauspielerin.

Leben 
Fabienne wurde Anfang der 1980er Jahre als Filmschauspielerin tätig. Erste größere Bekanntheit erlangte sie mit der Hauptrolle der „Catherine“ in Jacques Rivettes Sturmhöhe. 1992 spielte sie „Céline“ in Ich denke an euch von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Eine weitere Hauptrolle war die der Loulou in Die Unzertrennlichen von 1999. Insgesamt wirkte sie in 80 Produktionen mit.

Filmografie (Auswahl) 
 1985: Sturmhöhe (Hurlevent)
 1986: Vaterland (Fatherland)
 1987: Wahnfried
 1988: Lärm und Wut (De bruit et de fureur)
 1990: Exit Genua (All Out)
 1992: Ich denke an euch (Je pense à vous)
 1992: Das Wasser – der letzte Kopfsprung (O Último Mergulho)
 1995: Die Zärtlichkeit des Tigers (Wonderboy)
 1996: Diebe der Nacht (Les voleurs)
 1999: Die Unzertrennlichen (Les inséparables)
 1999: Les Passagers
 2003: Die Herzen der Männer (Le cœur des hommes)
 2005: Ich sah den Mord an Ben Barka (J'ai vu tuer Ben Barka)
 2008: Julie Lescaut (Fernsehserie, 1 Folge)
 2009: Emma & Marie (Je te mangerais)
 2010: Profiling Paris (Profilage, Fernsehserie, 1 Folge)
 2014: Begegnungen nach Mitternacht (Les Rencontres d’après minuit)
 2020: Walden

Weblinks 
 

Filmschauspieler
Franzose
Geboren 1962
Frau